Julius Meinl AG – azienda produttrice di caffè austriaca, fondata da Julius Meinl I
Meinl Percussion – casa produttrice di piatti e strumenti a percussione tedesca